Pupo steht für
 Pupo, Enzo Ghinazzi (* 1955), italienischer Pop-Sänger
 Pupo De Luca (1926–2006), italienischer Jazzmusiker und Schauspieler

 Leuris Pupo (* 1977), kubanischer Sportschütze
 Lisandra Llaudy Pupo (* 1988), kubanische Schachspielerin
 Yannick Pupo (* 1988), brasilianischer Fußballspieler, 
 Rodrigo Tovar Pupo, Führer der kolumbianischen paramilitärischen Autodefensas 
 Pupo, Beiname von Roberto Moreno (Rennfahrer) (* 1959), brasilianischer  Rennfahrer

Siehe auch
Puppo